Ръгби може да се отнася за:
 Ръгби, вид спорт
 Градове
 Ръгби (Австралия)
 Ръгби (Англия)
 Ръгби (Северна Дакота), в Съединените щати
 Ръгби (окръг), административен окръг в Англия
 Училище „Ръгби“, училище в Англия